Ингу́рская ГЭС (Ингур ГЭС, Ингури ГЭС) — крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция. Располагается на реке Ингури на административной границе Абхазии и Самегрело-Земо Сванетии в Грузии вблизи города Джвари. Bвиду нахождения ключевых объектов ГЭС как на территории Республики Абхазия, так и на территории Грузии, эксплуатация возможна только при сотрудничестве сторон.

Описание 
Ингурская ГЭС представляет собой плотинно-деривационную гидроэлектростанцию, гидравлическая схема которой основана на переброске части стока реки Ингури в бассейн реки Эрисцкали. Из общего напора в 410 м, 226 м создаётся плотиной, а оставшиеся 184 м — напорной деривацией. Состав сооружений ГЭС:
 Арочная бетонная плотина высотой 271,5 м и длиной по гребню 728 м на реке Ингури. Является второй по высоте (после каменно-набросной плотины Нурекской ГЭС) плотиной на территории бывшего СССР и 8-й по высоте плотиной мира. Плотина состоит из пробки высотой 50 м и собственно арочной плотины высотой 221,5 м (спад 510,5/289,0). Толщина плотины на уровне верха пробки — 52 м, на отметке гребня — 10 м. В теле плотины расположено семь водосбросных отверстий диаметром 5 м, используемых для холостого сброса воды; кроме того, на гребне плотины имеется 12 полупролётов шириной по 3,5 м и глубиной 9,6 м, рассчитанных на пропуск до 2700 м³/с воды.
 Глубинный водоприёмник тоннельного типа, служащий для забора воды в деривационный тоннель. Водоприёмник имеет два отверстия, которые затем соединяются в одно.
 Напорный деривационный тоннель диаметром 9,5 м и длиной более 15 км. Напор на входе в тоннель составляет 101 м, в конце тоннеля — 165 м.
 Уравнительный резервуар.
 Пять ниток подземных турбинных водоводов, перекрываемых дисковыми затворами диаметром 5 м.
 Подземное здание ГЭС.
 Отводящий тоннель.

Мощность ГЭС — 1300 МВт, среднегодовая выработка — 4430 млн кВт·ч. В здании ГЭС установлены пять гидроагрегатов с вертикальными радиально-осевыми турбинами производства «Турбоатом», работающих при расчётном напоре 325 м (максимальный напор — 410 м), максимальный расход через каждую турбину — 90 м³/с. Турбины приводят в действие гидрогенераторы мощностью по 260 МВт. Напорные сооружения ГЭС образуют Джварское (Ингурское) водохранилище полным объёмом 1110 млн м³ и полезным объёмом 676 млн м³.

Ингурская ГЭС находится на территории, входящей в зону грузино-абхазского конфликта, а потому, до его разрешения, возможности использования мощностей ограничены. Сооружения ГЭС находятся как на территории Грузии (плотина, водоприёмник и часть тоннеля), так и Абхазии (часть тоннеля и здание ГЭС), кроме того, в состав Ингурского гидроэнергетического комплекса, помимо собственно Ингурской ГЭС, также входят четыре перепадные ГЭС на реке Эрисцкали (ГЭС-I, -II, -III и -IV), находятся на территории Абхазии, поэтому для полноценной эксплуатации энергокомплекса необходимо сотрудничество двух сторон.

Станция эксплуатируется совместно Грузией и Абхазией. В 1992 году между грузинской и абхазской сторонами была достигнута договорённость о распределении выработки электроэнергии с Ингурской ГЭС в пропорции 60 % (Грузия) на 40 % (Абхазия). Однако с 2016 года Абхазия забирала уже 57% электроэнергии (каждый год с ноября по февраль вся выработка Ингури ГЭС полностью потребляется Абхазией). Это связывают с отсутствием счетчиков и бесконтрольное использование криптофермам. За 10 месяцев 2021 года энергопотребление в Абхазии (при населении примерно в 200 тысяч человек) превысило 3 млрд квт.часов. В то же время в Тбилиси, где проживает 1 млн. 300 тысяч – 1 млн. 500 тысяч человек, потребление электроэнергии на 100 млн. квт. часов меньше. Грузинская сторона 5-6 лет назад предлагала Абхазии субсидии для установки счетчиков, но предложение осталось без ответа.

Эксплуатация ГЭС выявила наличие ряда технических проблем, из-за которых мощность гидроагрегатов не достигала номинальной, а гидроагрегат № 3 вышел из строя в середине 1990-х годов. С 2004 года фирмой Voith Siemens Hydro были начаты работы по реконструкции ГЭС, финансируемые за счёт зарубежных кредитов и грантов. 20 октября 2006 года был пущен в эксплуатацию восстановленный гидроагрегат № 3, позднее были реконструированы гидроагрегаты № 2 и 4. Работы по реконструкции гидроагрегатов № 1 и 5, планировалось завершить в 2012—2013 годах, стоимость работ составила €20 млн, предоставленных ЕБРР.

В 2019 году на Ингурской ГЭС впервые на Кавказе внедрена система непрерывного измерения расхода воды через гидроагрегат № 5 абсолютным методом.

История 

Проект Ингурской ГЭС разработал Гидропроект в середине 1960-х годов.

Управление 
Председатель совета директоров — Леван Мебония. Генеральный директор — Гия Хубуа. Официального соглашения между Грузией и Абхазией о распределении электроэнергии на Ингури ГЭС не существует

Галерея

См. также 
 Абхазско-грузинская граница

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Гидроэлектростанции Абхазии
Гидроэлектростанции Грузии
Недвижимые культурные памятники национального значения Грузии